Il singolare del torneo di tennis Women's Childhelp Desert Classic 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Johanna Konta che ha battuto in finale Lenka Wienerová 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Claire Feuerstein (quarti di finale)
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (primo turno)
 Nastassja Burnett (primo turno)
 Amra Sadiković (primo turno)

 Lina Stančiūtė (secondo turno)
 Lenka Wienerová (finale)
 Iryna Burjačok (primo turno)
 Lauren Davis (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Women's Childhelp Desert Classic 2012